Bisbal ist der Familienname folgender Personen:
 David Bisbal (* 1979), spanischer Sänger
 Víctor Bisbal (* 1980), puerto-ricanischer Boxer

Bisbal ist Namensbestandteil mehrerer Orte in Katalonien, Spanien:
 La Bisbal d’Empordà 
 La Bisbal del Penedès
 La Bisbal de Falset
 Castellbisbal